Jork steht für:
 Jork, eine Gemeinde im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Amt Jork, 1852 bis 1885 ein Verwaltungsgebiet der Landdrostei Stade im Königreich Hannover
 Kreis Jork, 1885 bis 1932 ein Landkreis in der preußischen Provinz Hannover
 eine Variante des Vornamens Jörg

Jork ist der Name folgender Personen:
 Rainer Jork (1940–2020), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 York (Begriffsklärung)
 Yorck